Kensington Gardens puede referirse a:

Kensington Gardens, parque londinense.
Kensington Gardens, novela publicada por el escritor español Xavier B. Fernández.